Haja bzw. Håja steht für:

 Ḫaja (Gott), assyrische Korngottheit 
 Haja (Hofbeamter), ägyptischer Hofbeamter der 18. Dynastie
 Haja (Amarna-Briefe), in den Amarna-Briefen erwähnter ägyptischer Würdenträger
 Håja (Hammerfest), unbewohnte Insel westlich von Hammerfest (Norwegen)
 Håja (Tromsø), Insel westlich von Tromsø (Norwegen)

Haja ist der Familienname folgender Personen:

 Haile Haja (* 1988), äthiopischer Marathonläufer